House of Balloons () — дебютный микстейп канадского певца и автора песен The Weeknd, выпущенный 21 марта 2011 года на официальном сайте исполнителя как доступный бесплатно. Был записан в Торонто. Микстейп стал предметом оживлённого обсуждения в средствах массовой информации из-за использования песен из него на телевидении, а также из-за относительной анонимности певца-автора.

Микстейп получил широкое признание, критики высоко оценили его мрачную эстетику, продюсирование и лирическое содержание. Он широко рассматривается как оказавший большое влияние как на современный, так и на альтернативный R&B. House of Balloons также содержит элементы соула, трип-хопа, инди-рока, дрим-попа и электронной музыки. В лирическом плане микстейп содержит описание употребления наркотиков и переживания, связанные с любовью, разбитым сердцем и распущенностью.

Впоследствии, House of Balloons был выпущен как часть сборника Trilogy в 2011 году В свою десятую годовщину оригинальный микстейп был выпущен в цифровом формате и включал семплы, которые не вошли в Trilogy. Переиздание сопровождалось линейкой товаров ограниченным тиражом, разработанной американским архитектором Дэниелом Аршамом.

Музыка 
В микстейпе использованы семплы песен Beach House «Master of None» (2006) и «Gila» (2008), а также Алии «Rock the Boat» (2001). Заглавный трек в значительной степени состоит из семпла Siouxsie and the Banshees «Happy House» (1980). Pitchfork написали: «Happy House превращён в мягкий гимнический медленный номер, полный дивного вокала, привязанного к холодному ритму. Гитарный рифф остаётся нетронутым и проходит на протяжении большей части трека, придавая ему плёночный поп-стиль, который периодически достигает пика с щедрым взмахом припева Happy House». Трек «The Knowing» состоит из семпл трека 1990 года «Cherry-Colored Funk» группы Cocteau Twins. Джо Колли из Pitchfork отметил «странные рассказы о похоти, боли и чрезмерном потворстве своим желаниям», дополненными «сочной, подавленной музыкой» на альбом, и сравнил его «специфическое ночное качество» с дебютным альбомом группы The xx (2009). Эрик Гранди из Pitchfork написал, что в заглавном треке The Weeknd «в одну минуту выражает эмоции андрогинным фальцетом, а в следующую бормочет невероятные проклятия». Пол Льюстер из The Guardian отметил, что, хотя более половины микстейпа содержит семплы, только заглавный трек делает это «очевидным».

Продвижение 
Песня «High for This»‎ прозвучала в промо-ролике к финальному сезону шоу телесериала «Красавцы» в июле 2011 года. 24 ноября 2011 года первое официальное музыкальное видео The Weeknd длиной почти восемь минут на его песню «The Knowing» появилось в Интернете на его странице в Vimeo. Песня была впервые выпущена на House of Balloons, а режиссёром видео выступил французский режиссер . Кэрри Баттан и Эми Филлипс из Pitchfork описали видео как «путешествие во времени, афрофутурист, научно-фантастическая битва полов, которую нужно смотреть в HD».

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Микстейпы 2011 года
Альбомы The Weeknd
XO (лейбл)
Альбомы, спродюсированные Cirkut